En la mitología griega, Triteia (griego antiguo: Τρίτεια) era la hija del dios del mar Tritón y madre, por Ares, de Melanipo, quien dio a un pueblo de Acaya el nombre de su madre. Allí se ofrecieron sacrificios a Ares y Triteia en el templo de Atenea.

Referencias

Fuentes 
Theoi Project - Triteia

Deidades de la mitología griega